
Termin -{Fosfolipaza A}- ima više značenja.
 Fosfolipaza A1
 Fosfolipaza A2